Duofilm est un médicament commercial des laboratoires Stiefel prévu pour soigner les verrues vulgaires de la main, les verrues plantaires, et les « verrues mosaïques ». Il s’emploie en application locale à l’aide d’un pinceau intégré au bouchon du flacon dans la majeure partie des cas.

Il s'agit d'un médicament kératolytique et légèrement caustique.

Composition  acide salicylique/acide lactique à forte concentration ()

Préparation dermatologique